Geografia:
 Naples (Dakota del Sud)
 Naples (Florida)
 Naples (Illinois)
 Naples (Maine)
 Naples (Nova York)
 Naples (Utah)
 Naples Manor, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Naples Park, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Esport:
 Naples Foot-Ball & Cricket Club, club de futbol de la ciutat de Nàpols, Itàlia.
 Foot-Ball Club Internazionale-Naples, club de futbol de la ciutat de Nàpols, Itàlia.
 Miscel·lània: It started in Naples, film en forma de comèdia romàntica del 1960.